Valor absoluto pode significar: 

 Função modular: a operação matemática que consiste em "tirar o sinal" de um número, ou seja, levar um número e seu inverso aditivo ao mesmo número, chamado de seu módulo.
 Valor absoluto (álgébra): conceito de álgébra abstrata que tem algumas propriedades em comum com a função modular (como que o resultado da operação é um número real, a desigualdade triangular para a soma, e que o valor absoluto de um produto é o produto dos valores absolutos), mas que pode ter outras propriedades não intuitivas (como que o valor absoluto de um inteiro pode ser menor que um)
 Na filosofia da Ética, é um tema de debate se um valor pode ser absoluto ou se é sempre relativo.